Sylvain Couturier (né le  à Greenfield Park, Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui a joué 3 saisons dans la LNH pour les Kings de Los Angeles.

Biographie 
Couturier était le directeur général du Titan d'Acadie-Bathurst de la  LHJMQ jusqu'au  où il a été remplacé par le propriétaire du Titan, Léo-Guy Morrissette.

En 2013 il redevient le directeur général du Titan d'Acadie-Bathurst à la suite de la vente du Titan par Léo-Guy Morrissette à des actionnaires locaux.

Il est aussi le père de Sean Couturier.

Statistiques 

| 1985-1986 || Titan de Laval || LHJMQ || 68 || 21 || 37 || 58 || 64 || 14 || 1 || 7 || 8 || 28
|- 
| 1986-1987 || Titan de Laval || LHJMQ || 67 || 39 || 51 || 90 || 77 || 13 || 12 || 14 || 26 || 19
|-
| 1987-1988 || Titan de Laval || LHJMQ || 67 || 70 || 67 || 137 || 115 || 14 || 12 || 14 || 26 || 17
|-
| 1988-1989 || Kings de Los Angeles || LNH || 16 || 1 || 3 || 4 || 2 || — || — || — || — || —
|-
| 1988-1989 || Nighthawks de New Haven || LAH || 44 || 18 || 20 || 38 || 33 || 10 || 2 || 2 || 4 || 11
|-
| 1989-1990 || Nighthawks de New Haven || LAH || 50 || 9 || 8 || 17 || 47 || — || — || — || — || —
|- 
| 1990-1991 || Kings de Los Angeles || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || — || — || — || — || —
|- 
| 1990-1991 || Roadrunners de Phoenix || LIH || 66 || 50 || 37 || 87 || 49 || 10 || 8 || 2 || 10 || 10
|- 
| 1991-1992 || Kings De Los Angeles || LNH || 14 || 3 || 1 || 4 || 2 || — || — || — || — || —
|-
| 1991-1992 || Roadrunners de Phoenix || LIH || 39 || 19 || 20 || 39 || 68 || — || — || — || — || —
|- 
| 1992-1993 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 29 || 17 || 17 || 34 || 12 || 11 || 3 || 5 || 8 || 10
|- 
| rowspan="2"| 1992-1993 || Roadrunners de Phoenix || LIH || 38 || 23 || 16 || 39 || 63 || — || — || — || — || —
|- 
| Komets de Fort Wayne || LIH || — || — || — || — || — || 4 || 2 || 3 || 5 || 2
|- 
| 1993-1994 || Admirals de Milwaukee || LIH || 80 || 41 || 51 || 92 || 123 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|- 
| 1994-1995 || Admirals de Milwaukee || LIH || 77 || 31 || 41 || 72 || 77 || 15 || 1 || 4 || 5 || 10
|- 
| 1995-1996 || Admirals de Milwaukee || LIH || 82 || 33 || 52 || 85 || 60 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 
|- 
| 1996-1997 || Admirals de Milwaukee || LIH || 79 || 26 || 24 || 50 || 42 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2

| 33 || 4 || 5 || 9 || 4 || — || — || — || — || —

| 461 || 223 || 241 || 464 || 482 || 41 || 13 || 12 || 25 || 28

Références

Naissance en avril 1968
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Titan de Laval
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Nighthawks de New Haven
Naissance à Greenfield Park
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Titan d'Acadie-Bathurst
Entraîneur du Titan d'Acadie-Bathurst
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial